I-profiel
ICT-onderzoek Platform Nederland